

Cinema
Destination Unknown di Tay Garnett (1933)
Destination Unknown di Ray Taylor (1942)

Letteratura 
Destinazione ignota (Destination Unknown) – romanzo di Agatha Christie del 1955

Musica 
Destination Unknown – singolo dei Missing Persons del 1982, dall'album Spring Session M
 Destination Unknown – traccia della colonna sonora di Top Gun del 1986
Destination Unknown – album di Sun Ra del 1992
Destination Unknown – album dei Mest del 2001
 Destination Unknown – traccia dell'album Legacy degli Shadow Gallery del 2001
 Destination Unknown – singolo di Alex Gaudino del 2003
 Destination Unknown  – album di Ron Sexsmith e Don Kerr del 2005